Махана́їм () — кібуц у Північному окрузі Ізраїлю, у регіональній раді Верхня Галілея. Кібуц було створено за методом «Стіна і башня».

Джерела 
 Офіційна сторінка 

Північний округ
Кібуци